Stelzner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stelzner (1852–1906), deutscher Instrumentenbauer und Komponist
 Alfred Wilhelm Stelzner (1840–1895), deutscher Geologe
 Anna Caroline Stelzner (1808–1875), deutsche Miniaturmalerin
 Axel Stelzner (* 1937), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Politiker (CDU)
 Carl Ferdinand Stelzner (1805–1894), deutscher Miniaturmaler und Fotograf
 Friedrich Stelzner (1921–2020), deutscher Chirurg
 Edgar Stelzner (1892–1959), deutscher Studentenfunktionär und Jurist
 Harry Stelzner (1932–2016), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Stelzner (1833–1910), deutscher Maler, Grafiker und Professor an der Münchner Kunstgewerbeschule
 Helenefriderike Stelzner (1861–1937), deutsche Ärztin und Frauenrechtlerin
 Hermann Stelzner (1884–1942), deutscher Ingenieur
 Horst Stelzner (* 1936), deutscher Leichtathlet
 Robert Stelzner (1869–1943), deutscher Chemiker
 Thorsten Stelzner (* 1963), deutscher Lyriker, Satiriker, Verleger und Galerist

Siehe auch:
 Steltzner